Kronenburg (Noordrijn-Westfalen), een stadje en voormalige burcht in Duitsland
Kronenburg (Dossenheim). een voormalige burcht in Dossenheim, Baden-Württemberg, Duitsland.
Kronenburg (kasteel), een voormalig kasteel in Loenen, Utrecht
Cronenburg (Amsterdam), een straat en flatgebouw in Amsterdam Buitenveldert
Kronenburg (buitenplaats), buitenplaats in Loenen, Utrecht
Loenen-Kronenburg, een voormalig gerecht en gemeente in Holland
Kronenburg (Antwerpen), een oude buurt in Oud-Antwerpen
Kronenburg (Deurne), een wijk in Deurne-Noord-Antwerpen
Kronenburg (Rotterdam), een straat in de wijk Zuidwijk in Rotterdam
Kronenburg (verkeersplein), een verkeersplein in Amstelveen
Kronenburg (kantorenwijk) een wijk in Amstelveen
Vredenburg/Kronenburg, een wijk in Arnhem
Winkelcentrum Kronenburg, een winkelcentrum in Arnhem
Kronenburgerpark, een park in Nijmegen
Kronenburg (Wijk en Aalburg), een voormalig kasteel bij Wijk en Aalburg, Noord-Brabant
Kronenburg (Castricum), een voormalig kasteel in Castricum, Noord-Holland
Kronenburg (stins), een voormalige stins in Sneek, Friesland

Personen met de naam Kronenburg:
 Hubert Kronenburg, een Nederlands advocaat en politicus
 Jan Kronenburg, een Nederlands hagiograaf van de orde der Redemptoristen

Zie ook:
Kronenbourg, een Frans biermerk